Rob de Wit (voetballer), Nederlandse voetballer
 Robert de Wit, Nederlandse meerkamper, die deelnam aan de Olympische Spelen